Georgi Traykov kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Georgi Trajkov, reservoar, Varna, 
 Dolni tjiflik, ort, Varna, Obsjtina Dolni tjiflik, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar